Kahlo (< ) pode referir-se a:
 Guillermo Kahlo (1871 — 1941), fotógrafo mexicano
 Frida Kahlo (1907 — 1954), pintora mexicana

Sobrenomes